Slovenija:
 Obrežje (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Obrežje (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče
 Obrežje pri Zidanem Mostu, naselje u općini Laško